Bohdan – imię męskie
 Bohdan – nazwisko
 Bohdan – wieś w Polsce, w województwie podlaskim
 Bohdan – wieś na Ukrainie
 Bohdan – rzeka na Ukrainie

Zobacz też 
 Bogdan (ujednoznacznienie)